То́мас А́дам Бре́йди (Thomas Adam Brady; ) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Фильмография

Сценарист 
 1995 — Кинокритик / The Critic (сериал)
 1995-1996 —Hudson Street (сериал)
 1996-1997 — Негодники / Men Behaving Badly (сериал)
 1997 — Sports Illustrated: Swimsuit '97 (сериал)
 1999 — The PJs (сериал)
 2001 — Животное / The Animal
 2002 — Цыпочка / The Hot Chick
 2004 — Шоу Даны и Джулии / The Dana & Julia Show
 2011 — На одной волне / Good Vibes (сериал)
 2014 — Избранный / Chozen (сериал)

Режиссёр 
 2002 — Цыпочка / The Hot Chick
 2007 — Мстители / The Comebacks
 2011 — Баки Ларсон: Рождённый быть звездой / Bucky Larson: Born to Be a Star

Продюсер 
 1995 — Симпсоны / Simpsons
 1995 — Кинокритик / The Critic (сериал)
 1995-1996 —Hudson Street (сериал)
 1996-1997 — Негодники / Men Behaving Badly (сериал)
 1998 — Ночь спорта / Sports Night
 1998-1999 — Большой ремонт / Home Improvement
 1999 — Зои, Дункан, Джек и Джейн / Zoe, Duncan, Jack & Jane (сериал)
 1999 — Шоу Майка О’Мэлли / The Mike O’Malley Show (сериал)
 2001 — Животное / The Animal
 2011 — На одной волне / Good Vibes (сериал)
 2012 — Где ты, Челси? / Are You There, Chelsea?
 2014 — Избранный / Chozen (сериал)

Актёр

Ссылки 

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Гавайского университета